Los botremídidos (Bothremydidae) son una familia extinta de tortugas que esconden su cuello lateralmente. Estas pertenecen al suborden Pleurodira y al orden Testudines. Las botremídidas vivieron en ecosistemas de agua dulce y eran anfibias. Eran al parecer omnívoros activos.

Taxonomía 
La familia se divide en dos subfamilias y un cierto número de tribus.

Bothremydidae
 Subfamilia Bothremydinae Gaffney et al., 2006
 Tribu Bothremydini Gaffney et al., 2006
 Iberoccitanemys Pérez-García et al., 2012
 Iberoccitanemys convenarum Pérez-García et al., 2012
 Puentemys Cadena et al., 2012
 Puentemys mushaisaensis Cadena et al., 2012
 Subtribu Bothremydina Gaffney et al., 2006
 Araiochelys Gaffney et al., 2006
 Araiochelys hirayamai Gaffney et al., 2006
 Bothremys Leidy 1865 (sinónimo más moderno: Karkaemys)
 Bothremys arabicus (Zalmout et al., 2005)
 Bothremys cooki Leidy 1865
 Bothremys kellyi Gaffney et al., 2006
 Bothremys maghrebiana Gaffney et al., 2006
 Chedighaii Gaffney et al., 2006
 Chedighaii barberi (Schmidt 1940)
 Chedighaii hutchisoni Gaffney et al., 2006
 Rosasia Costa 1940
 Rosasia soutoi Carrington da Costa 1940
 Zolhafah Lapparent de Broin y Werner 1998
 Zolhafah bella Lapparent de Broin y Werner 1998
 Subtribu Foxemydina Gaffney et al., 2006
 Elochelys Nopsca 1931
 Elochelys convenarum Laurent et al., 2002
 Elochelys perfecta Nopsca 1931
 Foxemys Tong et al., 1998
 Foxemys mechinorum Tong et al., 1998
 Foxemys trabanti Rabi, Tong & Botfalvai, 2012
 Polysternon Portis, 1882
 Polysternon atlanticum Lapparent de Broin y Murelaga, 1996
 Polysternon isonae <small>Marni et al.', 2012</small>
 Polysternon provinciale (Matheron, 1869)
 Tribu Taphrosphyini Gaffney et al., 2006
 Subtribu Nigermydina Gaffney et al., 2006
 Arenila Lapparent de Broin y Werner 1998
 Arenila krebsi Lapparent de Broin ay Werner 1998
 Subtribu Taphrosphyina Gaffney et al., 2006
 Azabbaremys Gaffney et al., 2001
 Azabbaremys moragjonesi Gaffney et al., 2001
 Phosphatochelys Gaffney y Tong 2003
 Phosphatochelys tedfordi Gaffney y Tong 2003
 Rhothonemys Gaffney et al., 2006
 Rhothonemys brinkmani Gaffney et al., 2006
 Taphrosphys Cope 1869 (sinónimos más modernos: Amblypeza, Bantuchelys, Prochonias)	
 Taphrosphys congolensis (Dollo 1912)
 Taphrosphys dares Hay 1908 (nomen dubium)
 Taphrosphys ippolitoi Gaffney et al., 2006
 Taphrosphys sulcatus (Leidy 1856)
 Ummulisani Gaffney et al., 2006
 Ummulisani rutgersensis Gaffney et al., 2006
 Crassachelys (nomen dubium)
 Crassachelys neurirregularis (Bergounioux 1952)
 Eusarkia (nomen dubium)
 Gafsachelys Stefano 1903 (nomen dubium)
 Labrostochelys Gaffney et al., 2006
 Labrostochelys galkini Gaffney et al., 2006
 Tribu Cearachelyini Gaffney et al., 2006
 Cearachelys Gaffney et al., 2001
 Cearachelys placidoi Gaffney et al., 2001
 Galianemys Gaffney et al., 2002
 Galianemys emringeri Gaffney et al., 2002
 Galianemys whitei Gaffney et al., 2002
 Subfamilia Kurmademydinae Gaffney et al., 2006
 Tribu Kurmademydini Gaffney et al., 2006
 Kinkonychelys Gaffney et al., 2009
 Kinkonychelys rogersi Gaffney et al., 2009
 Kurmademys Gaffney et al., 2001
 Kurmademys kallamedensis Gaffney et al., 2001
 Sankuchemys Gaffney et al., 2003
 Sankuchemys sethnai Gaffney et al., 2003

Filogenia
A continuación un cladograma basado en los estudios de Gaffney et al. in 2006:

Referencias 

Reptiles extintos
Testudines